Tempo-invertido pode se referir à:
Movimento reverso –um efeito visual que consiste em reverter a ordem dos quadros de um filme ou vídeo fazendo eles parecerem rodarem de trás para frente.
Efeito de áudio reverso – um efeito de áudio que consiste em reverter a direção de uma gravação de áudio gravando o som de trás para frente.
Simetria T (ou simetria de tempo reverso) - a simetria experada das leis da física independente se o tempo corre para frente ou para trás.
Reversibilidade do tempo – a habilidade de alguns processos em operar em qualquer direção do tempo.
Processamento de sinal de tempo reverso – uma técnica para focar ondas eletromagnéticas e acústicas revertendo o tempo em um sistema de resposta de sinais.
Viagem no tempo – conceitos teóricos e especulativos sobre viajar para o passado ou futuro.